Филип Бернард Тёрнбулл (; ) —  валлийский хоккеист на траве, нападающий. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 

Филип Тёрнбулл родился 7 апреля 1879 года в британском городе Кардифф.

Играл в хоккей на траве за «Кардифф».

В 1908 году вошёл в состав сборной Уэльса по хоккею на траве на летнихОлимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции нападающего, провёл 1 матч, мячей не забивал.

Умер 20 октября 1930 года в Кардиффе.

Семья 
Двоюродный брат Бертран Тёрнбулл (1887—1943) в 1908 году играл вместе с Филипом за сборную Уэльса на Олимпийских играх в Лондоне и стал бронзовым призёром.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве Уэльса
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Игроки мужской сборной Уэльса по хоккею на траве